Трка на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 27. и 30. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. одбранио је Муктар Едрис из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовала су 39 такмичара из 21 земље.

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (4)
  Избеглички тим (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
27. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 5.000 метара пре првенства (27. септембар 2019), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. У финале се пласирало по 5 атлетичара из обе групе (КВ) и 5 на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: група 1 у 19:45, група 2 у 20:07.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Финале је одржано 30. септембара у 21:20 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 5.000 метара на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном